Matija Štemberger (ur. 1 stycznia 1997) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana. Uczestnik zimowej uniwersjady (2017). Medalista mistrzostw kraju w konkursach drużynowych.

W marcu 2008 zdobył dwa srebrne medale na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci w Zakopanem. 27 lipca 2013 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 46. miejsce w Szczyrku. Dzień później na tej samej skoczni zdobył pierwsze punkty tego cyklu za zajęcie 25. lokaty. W lutym 2017 wystartował na zimowej uniwersjadzie w Ałmaty, zajmując 34. miejsce na skoczni normalnej. 23 marca 2022 podczas treningu przedskoczków przed zawodami Pucharu Świata na Letalnicy w Planicy ustanowił swój rekord życiowy – 185,0 m.

Zdobywał medale mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych – srebrny w 2022 oraz brązowy w 2014.

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty M. Štembergera na uniwersjadzie – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997